VIZ Media, LLC — американская компания, издатель манги и аниме. Располагается в городе Сан-Франциско, Калифорния. Компания была сформирована после слияния VIZ, LLC и ShoPro Entertainment. Совладельцами VIZ являются японские издательские компании Shogakukan и Shueisha, а также Shogakukan Productions (ShoPro), подразделение Shogakukan.

Название компании происходит от  — визуальный, изобразительный.

Также VIZ выпускает журнал обзоров аниме и манги Animerica, английскую версию сёнэн-журнала Shonen Jump и собственный сёдзё-журнал Shojo Beat, выходящий тиражом примерно 35 000 экземпляров. Было издано и несколько антологий («Animerica Extra» и антология манги для взрослых «Pulp»). Одно время выходил онлайн-журнал J-pop.com.

Журналы VIZ 
 Animerica (закрыт) — ежемесячный журнал с обзорами аниме и манги, преимущественно той, которую выпускала VIZ Media. Первый номер вышел в ноябре 1992 года, а в апреле 2005 года было объявлено, что Animerica больше не будет издаваться на регулярной основе. С тех пор одну версию журнала, с уменьшенным количеством страниц, можно бесплатно получить на аниме-фестивалях, а другая публикуется раз в квартал и так же бесплатно раздавается в книжных магазинах Borders и Waldenbooks. Подписка недоступна. Последний обычный номер вышел в июне 2005 г.
 Animerica Extra (закрыт) — ежемесячный журнал сёдзё-манги, выходивший в Северной Америке с 1998 по 2004 год. Там печатались такие работы, как Banana Fish, Fushigi Yuugi, Marionette Generation, «Юная революционерка Утэна», Short Program, Steam Detectives, Video Girl Ai и X/1999.
 Game On! USA (закрыт)
 Manga Vizion (закрыт)
 Pulp (закрыт) — ежемесячный журнал с мангой для взрослых, включающий работы Uzumaki, Cinderalla, Banana Fish, Bakune Young, Black & White, Dance Till Tomorrow, Heartbroken Angels и Voyeur. Он выпускался с 1997 по 2002 г.
 Shojo Beat
 Shonen Jump USA

Манга 

 20th Century Boys
 666 Satan
 Aishiteruze Baby
 Angel Sanctuary
 Basara
 Bastard!!
 Battle Angel Alita
 Battle Angel Alita: Last Order
 Beyblade
 Bleach
 Black Cat
 Blood: The Last Vampire
 Blue Dragon
 Buso Renkin
 Case Closed
 The Cat Returns
 Ceres, Celestial Legend
 Crying Freeman
 D.Gray-man
 Death Note
 Descendants of Darkness
 Di Gi Charat
 Dragon Ball
 El-Hazard
 Excel Saga
 Full Moon o Sagashite
 Fullmetal Alchemist
 Fushigi Yuugi
 Gintama
 Gundam
 Hana-Kimi
 Here is Greenwood
 Hikaru no Go
 Honey and Clover
 Hot Gimmick
 Imadoki!
 InuYasha
 Kare First Love
 Lovely Complex
 Medabots
 Mermaid Saga
 Midori Days
 Mobile Suit Gundam Wing
 Monster
 NANA
 Naruto
 Nausicaä of the Valley of the Wind
 Neon Genesis Evangelion
 One Piece
 Ouran High School Host Club
 Please Save My Earth
 Pokémon Adventures
 RahXephon
 Ranma ½
 Read or Die
 Revolutionary Girl Utena
 Rurouni Kenshin
 Saikano
 Saint Seiya
 Shaman King
 Silent Möbius
 Skip Beat!
 Shakugan no Shana
 Spriggan
 Steam Detectives
 Steamboy
 Strawberry 100%
 Tenchi Muyo!
 Urusei Yatsura
 Uzumaki
 Vagabond
 Vampire Knight
 Video Girl Ai
 Wolf's Rain
 X
 Yakitate!! Japan
 Yu-Gi-Oh!
 YuYu Hakusho
 Zatch Bell!
 Zoids
 Zombie Powder

Примечания

Ссылки 
 VIZ Media в США
 VIZ Media в Европе
 Официальный сайт журнала «Shoujo Beat»

Издательства США
Издатели манги
Издатели аниме